

Шурала — село у Нев'янському міському окрузі Свердловської області.
 Шурала — селище у Нев'янському міському окрузі Свердловської області.
 Шурала — станція Свердловської залізниці, розташована у селищі Шурала.